Diane-Klasse der Name mehrerer Schiffsklassen der französischen Marine:

Diane-Klasse (1915) war eine U-Boot-Klasse im Ersten Weltkrieg.
Diane-Klasse (1930) war eine U-Boot-Klasse im Zweiten Weltkrieg.